Wonlarowo – dieriewnia w obwodzie smoleńskim (Rosja)
 Wonlarowo – mijanka w obwodzie smoleńskim w Rosji
 Wonlarowo – przystanek kolejowy na linii Moskwa – Mińsk